Il singolare femminile del BNP Paribas Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2010.

Vera Zvonarëva era la detentrice del titolo, ma Samantha Stosur l'ha battuta nel quarto turno.

Jelena Janković ha battuto in finale 6–2, 6–4  Caroline Wozniacki.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Svetlana Kuznecova (secondo turno)
  Caroline Wozniacki (finale)
  Viktoryja Azaranka (terzo turno)
  Elena Dement'eva (quarti di finale)
  Agnieszka Radwańska (semifinale)
  Jelena Janković (campionessa)
  Li Na (secondo turno)
  Samantha Stosur (semifinale)
  Flavia Pennetta (terzo turno)
  Marija Šarapova (terzo turno)
  Marion Bartoli (quarto turno)
  Vera Zvonarëva (quarto turno)
  Yanina Wickmayer (quarto turno)
  Kim Clijsters (terzo turno)
  Francesca Schiavone (terzo turno)
  Nadia Petrova (quarto turno)

 Shahar Peer (quarto turno)
 Zheng Jie (quarti di finale)
 Aravane Rezaï (quarto turno)
 Al'ona Bondarenko (secondo turno)
 Daniela Hantuchová (secondo turno)
 Sabine Lisicki (secondo turno)
 Alisa Klejbanova (quarti di finale)
 Ana Ivanović (secondo turno)
 Anastasija Pavljučenkova (terzo turno)
 Dominika Cibulková (secondo turno)
 Ágnes Szávay (terzo turno)
 María José Martínez Sánchez (quarti di finale)
 Anabel Medina Garrigues (secondo turno)
 Aleksandra Wozniak (secondo turno)
 Gisela Dulko (terzo turno)
 Marija Kirilenko (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 
 

BNP Paribas Open 2010